Major (nàutica), pal major d'un vaixell
 Major (grau militar), graduació militar entre capità i tinent coronel
 Major (rang policial), màxima graduació del cos policial dels Mossos d'Esquadra (Catalunya)
 Major (Regne Unit), grau militar emprat tant per l'Exèrcit Britànic com pels Marines Reials
 General Major, Major General o Major-General, grau militar que es fa servir en molts països
 Biografies:
 Major (sofista), sofista i retòric del segle III
 Antònia Major, filla gran de Marc Antoni amb Octàvia, nascuda el 39 aC a Atenes 
 Cornèlia Escipiona Major, filla gran de Publi Corneli Escipió Africà el vell casada amb Publi Corneli Escipió Nasica
 Fàbia Major, filla del patrici Marc Fabi Ambust casada amb Servi Sulpici, tribú militar el 376 aC 
 Faustina Major, muller d'Antoní Pius abans de ser emperador 
 John Major, primer ministre britànic
 Jaume el Major (Betsaida, Galilea ? - Jerusalem, v44 dC), un dels dotze apòstols 
 Júlia Major germana de Juli Cèsar, que es va casar amb Luci Pinari i Quint Pedi
 Luci Corneli Balb Major, cavaller romà 
 Major Ridge (Hiwassee, Tennessee, 1771- Echota, 1839) polític cherokee
 Ponci Telesí Major general samnita, nomenat comandant dels samnites en el lloc de Pompedi Siló durant la guerra social
 Servília Major, mare de Marc Juni Brut tiranicida l'assassí de Juli Cèsar 
 Música:
 Escala major, escala de set sons 
 Acord major, acord amb una nota fonamental, una tercera major, i una quinta justa 
 Toponímia:
 Cala Major, cala de la costa sud-oest de Mallorca, a poca distància de Palma
 Cala Major, barri homònim del terme de Palma
 Estany Major (de Morrano), llac de la Vall de Boí (l'Alta Ribagorça)
 Puig Major, cim més alt de l'illa de Mallorca 
 Puig Major (Baix Empordà), muntanya de Pals a la comarca del Baix Empordà 
 Serra Major, serra de la Morera de Montsant a la comarca del Priorat